Alte Abtei steht für:

 Alte Abtei Drongen, Belgien 
 Alte Abtei St. Michael in Siegburg, siehe Abtei St. Michael (Siegburg) #Alte Abtei

Siehe auch:
 Altes Kloster